Римски споразум (1924), склопљен између Краљевине Италије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
Римски уговори (1941), склопљен између Краљевине Италије и Независна Државе Хрватске
Римски уговор (1957), о оснивању Европске економске заједнице